Frącki bezeichnet folgende Ortschaften in Polen:
 Frącki; siehe Fronzke, Vorwerk in der Gmina Biała/Gemeinde Zülz in der Woiwodschaft Opole
 Frącki (Giby), Dorf der Gmina Giby in der Woiwodschaft Podlachien

Siehe auch:
 Frączki